Васил Аврамов Дичов е български строител и резбар, представител на голям резбарски род от Дебърската художествена школа.

Биография 
Васил Аврамов е роден в дебърското село Осой, Западна Македония в 1812 година. Син е на резбаря Аврам Дичов. Работи заедно с брат си Филип Аврамов, баща си и с Петър Филипов и Димитър Станишев. В 1838 година с брат си и баща си работи върху иконостаса в „Свето Благовещение Богородично“ в Прилеп – най-изящното творение на рода.

Дейността на Филиповци се разпростира върху огромна територия – Тетовско, Кичевско, Мелник, Солунско, Гостиварско, Сярско. На двамата братя се приписва и иконостасът в „Успение Богородично“ в Елбасан. Освен с иконостаси Филиповци се занимават и с рязане на тавани, долапи, врати и прочее в пашови и бейски конаци и други частни къщи. Работели в Скопие, Призрен, Прищина, Дяково. Тяхно дело са богато украсените тавани на конаците на Исмаил Сарач от Дебър и на Осман бег в Охрид, както и на жилищните помещения в Бигорския манастир.

По-късно Васил и Филип се преместват в България със синовете си. Филиповци изработват иконостаса на катедралната църква „Успение Богородично“ във Варна. Изработва великолепния иконостас на храма „Успение Богородично“ в Казанлък. Под ръководството на Васил и Филип Аврамови тайфата изрязва иконостасите в „Свети Георги“ в Балчик, в „Успение Богородично“ в Каварна, в „Свети Харалампий“ в Шабла и в Суютчук.

Умира в 1903 година.

Според племенника му Филип Иванов Васил Аврамов бил:

Родословие

Бележки 

Български дърворезбари
Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Родени в Осой
Филипови